Das Internazionali Femminili di Tennis di Palermo 2001 war ein Damen-Tennisturnier in Palermo. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 7. bis 15. Juli 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Palermo